Nemzeti Lovarda (épület, 1858–1948), Ybl Miklós tervei alapján épült az Ötpacsirta utcában - 1950 óta Pollack Mihály tér, a Nemzeti Múzeum mögött - melyben lovarda, lövölde, vívó, testgyakorló és táncterem működött
 Nemzeti Lovarda (épület, 1879), 1960-tól a Tattersall épületegyüttes neve a Kerepesi úton (7-11. szám), a korábbi Városi Omnibusz Telep területén